Алекса́ндр Алекса́ндрович Ведене́ев:
 Веденеев, Александр Александрович (1944—1999) — советский спортсмен-универсал, тренер.
 Веденеев, Александр Александрович (род. 1966) — российский хоккеист с мячом, тренер.